Geografia:
 Barker (Uruguai), localitat de l'Uruguai.
 Barker (comtat de Broome), població del Comtat de Broome (Nova York) als Estats Units d'Amèrica.
 Barker (comtat de Niagara), població del Comtat de Niagara (Nova York) als Estats Units d'Amèrica.
 Barker Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Barker Ten Mile, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Biografies:
 Clive Barker, (Liverpool, Anglaterra, 1952), escriptor, director de cine i artista visual.
 Lex Barker també anomenat Alexander Crichlow Barker Jr, (Rye, Nova York, 1919 - Nova York, 1973), actor estatunidenc.
 Travis Barker (1975, Fontana, Califòrnia), músic estatunidenc membre de Blink-182.
 William George Barker (Dauphin, Manitoba, Canadà, 1894 - Ottawa, Ontario, 1930) fou un ...